Tímár István (1913–1991) jogász, államvédelmi tiszt
 Tímár István (1926) filmrendező
 Tímár István (1940–1994) kajakozó
 Tímár István (1953–2002) labdarúgó